Аояма Сюко і Ніномія Макото були чинними чемпіонками, але вирішила того року не брати участі разом. Ояма грала в парі з Ян Чжаосюань, і успішно захистила свій титул, оскільки у фіналі вони перемогли пару Монік Адамчак і Сторм Сендерз з рахунком 6–0, 2–6, [10–5]. Ніномія грала в парі з Ренатою Ворачовою, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Аояма і Ян.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Japan Women's Open
Japan Women's Open 2017